Häupl ist der Familienname folgender Personen:

 Engelbert Häupl (* 1936), österreichischer Kunstpädagoge, Maler, Grafiker und Bildhauer
 Horst Häupl (1931–2020), deutscher Komponist
 Josef Häupl (1926–1984), österreichischer Maler
 Karl Häupl (1893–1960), österreichisch-deutscher Zahnarzt und Hochschullehrer
 Michael Häupl (* 1949), österreichischer Kommunalpolitiker (SPÖ), Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien
 Waltraud Häupl (* 1935), österreichische Kunsterzieherin und Buchautorin